L'edizione 1965-66 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo furono Willy van der Kuijlen () e Piet Kruiver (), con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1965-66.
 Heracles retrocesso in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1965-1966

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
Campionato olandese di calcio